Ama is de naam van een aantal gemeenten:
 De Waalse naam voor Amay
 Ama (Shimane), een gemeente in de Japanse prefectuur Shimane.
 Ama (Aichi), een stad in de Japanse prefectuur Aichi.
 Ama (district), een district in de Japanse prefectuur Aichi.
 Ama (Louisiana), een plaats in de Verenigde Staten
 Ama (Estland), een plaats in Estland

AMA of Ama kan de volgende betekenissen hebben:
 Ama (duiker): de beroemde vrouwelijke duikers uit de Shirahama-regio in Japan 
 AMA (automerk)
 alleenstaande minderjarige asielzoeker (in Vlaanderen en Nederland gebruikelijke afkorting)
 Algemeen militair arts
 Alte Mozart-Ausgabe, aanduiding voor een vanaf 1877 gepubliceerde catalogus van W.A. Mozarts composities
 amateur, gebruikt onder liefhebbers van videospellen
 Amateur Musical Award
 American Marketing Association
 American Medical Association
 American Motorcyclist Association
 American Music Awards
 Ama (godheid), de oppergod in het Pangasinaanse pantheon